Сиссон:

 Сиссон — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Сиссон — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Сиссон, Вера (1891—1954) — американская актриса немого кино.

См. также 
 Сиссонс
 Сисон